Kaliman peut désigner :
Kaliman, un village du Monténégro situé dans la municipalité d'Ulcinj ;
Kaliman, un film mexicain d'Alberto Mariscal ;
Kaliman groupe de reggae français formé en 1996 ;
 Kaliman ou Kalimán, super-héros de radio et de bande-dessinée mexicain.